Сусанна Римская — мученица, чтимая Православной и Католической Церковью.
 Сусанна Салернская — мученица, чтимая Православной и Католической Церковью.